Shabla kan syfta på:

Bulgarien 

 Sjabla (udde), Dobritj, 
 Obsjtina Sjabla, kommun, Dobritj, 
 Sjabla (ort), Dobritj, Obsjtina Sjabla, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar